Evan Williams peut désigner :

 Evan Williams (1985-), acteur canadien ;
 Evan Williams (1943-), footballeur écossais ;
 Evan Williams (1972-), entrepreneur américain ;
 Evan Williams (1989-), joueur de squash néo-zélandais.